Безумный Шляпник:

 Болванщик (), часто называемый Безумный Шляпник () — персонаж сказки «Алиса в Стране чудес» Льюис Кэрролл
 Безумный Шляпник () — суперзлодей из комиксов DC, противник Бэтмена.
 Безумный шляпник — прозвище нью-йоркского мафиози Альберт Анастазия